Die Open International de Squash de Nantes 2018 fanden vom 4. bis 9. September 2018 in Nantes, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 20. Austragungsort war das Théâtre Graslin, ein Opernhaus.

Vorjahressieger war Grégoire Marche, der im Halbfinale gegen den späteren Sieger Declan James ausschied. James, an Position zwei gesetzt, setzte sich im Endspiel gegen den topgesetzten James Willstrop mit 2:11, 11:9, 5:11, 11:9 und 11:9 durch. Bei den Damen siegte in ebenfalls fünf Sätzen Nele Gilis über Emily Whitlock.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Benjamin Aubert, Sébastien Bonmalais und Christophe André jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
Squashturnier in Nantes